Вальдбрунн () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Неккар-Оденвальд. Население составляет 4823 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 44,33 км². Официальный код — 08 2 25 118.

Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.

Герб города является двойным гласным.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга